

Település 
 Colón, város Kubában
 Colón, város Panamában
 Colón, település Mexikóban, Querétaro államban, Colón község központja
 Colón, település Mexikóban, Coahuila államban, Francisco I. Madero községben
 Colón, település Mexikóban, Oaxaca államban, Santa María Sola községben

Közigazgatási egység 
 Colón megye, Argentína Córdoba tartományában
 Colón megye, Argentína Entre Ríos tartományában
 Colón partido, Argentína Buenos Aires tartományában
 Colón megye, Hondurasban
 Colón, község Mexikó Querétaro államában

Pénz 
 Costa Rica-i colón, Costa Rica pénzneme
 Salvadori colón, egykori pénznem

Sport 
 CA Colón, argentin labdarúgóklub